Спицино — название населённых пунктов в России:
 Спицино — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Спицино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Спицино — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Спицино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Спицино — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Спицино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Спицино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Спицино — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Спицино — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Спицино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Спицино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Спицино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Спицыно
Спицина